A Taça dos Clubes Vencedores de Taças de 1997–98 foi a última edição da Taça dos Clubes Vencedores de Taças, ganha pela Lazio ao Maiorca na final por 2 a 1.

Ronda preliminar 

|}

Esquema

Primeira ronda 

|}

1ª Mão

2ª Mão

Segunda ronda 

|}

1ª Mão

2ª Mão

Quartos de final

|}

Meias-finais 

|}

Final

Referências 
Gerais
 

1998 no futebol
1999 no futebol
1998–99